Microsiervos se puede referir a: 

 la novela Microsiervos de Douglas Coupland; o
 el blog de tecnología español Microsiervos.